Montet kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Montet, Glâne – ort och kommun i kantonen Fribourg, 
 Montet, Broye – ort i kantonen Fribourg,